Sankt Egidien – comune tedesco
 Sankt Egidien – nome tedesco del comune slovacco di Ilija